Der Skisprung-Weltcup 1993/94 (offizieller Name: FIS Weltcup Skispringen 1993/1994) war eine vom Weltskiverband FIS zwischen dem 11. Dezember 1993 und dem 27. März 1994 an 17 verschiedenen Orten in Europa, Nordamerika und Asien ausgetragene Wettkampfserie im Skispringen. Ursprünglich war die Durchführung von 23 Einzelwettbewerben und zwei Teamwettbewerben geplant. Vier Einzelwettbewerbe mussten ersatzlos abgesagt werden, sodass 19 Einzelwettbewerbe und zwei Teamwettbewerbe in die Wertung eingingen. Den Sieg in der Gesamtwertung errang in dieser Saison der Norweger Espen Bredesen, auf dem zweiten und dritten Platz folgten der Deutsche Jens Weißflog und der österreichische Titelverteidiger Andreas Goldberger. Die Skiflug-Wertung gewann der tschechische Titelverteidiger Jaroslav Sakala vor Espen Bredesen und dem Italiener Roberto Cecon. Die Nationenwertung gewann Norwegen vor Japan und Titelverteidiger Österreich.

Ergebnisse und Wertungen

Weltcup-Übersicht

Wertungen

Weblinks 
 

Wintersport-Weltcup 1993/94
1993/94